Dreke ist der Name von

 Dagmar Dreke (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Victor Dreke (* 1937), auch: Víctor Emilio Dreke Cruz, führendes Mitglied der Kubanischen Kommunistischen Partei und ehemaliger Offizier der kubanischen Revolutionsarmee